Фоккеродт ():
  (1665—1727) — немецкий педагог.
 Фоккеродт, Иоганн Готхильф (1693—1756) — прусский дипломат, автор записок о России.